Сен-Парта́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Деказвиль. Округ коммуны — Вильфранш-де-Руэрг.

Код INSEE коммуны — 12240.

Коммуна расположена приблизительно в 470 км к югу от Парижа, в 135 км северо-восточнее Тулузы, в 37 км к северо-западу от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 415 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 241 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 176 были экономически активными, 65 — неактивными (показатель активности — 73,0 %, в 1999 году было 65,3 %). Из 176 активных работали 159 человек (88 мужчин и 71 женщина), безработных было 17 (8 мужчин и 9 женщин). Среди 65 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 32 — пенсионерами, 23 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Партан в романском стиле и каменный крест XVI века
 Замок Жиронд XI века
 Часовня Жиронд

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон